Ocotlán (Jalisco), een plaats in de Mexicaanse staat Jalisco
 Ocotlán (gemeente), de gemeente waarvan het de hoofdplaats is
 Ocotlán (Tlaxcala), een plaats in de Mexicaanse staat Tlaxcala